Небесные тайны — тайны небес.
 «Небесные тайны» (; Лондон, 1749—1756) — сочинение шведского духовидца Эммануила Сведенборга.
 «Объявление Небесных Тайн святой Бригиты» (1698) — сочинение польского монаха Бернардуса Крупского (Bernardus Krupski).

Примечания